Извеково — топоним в России:
 Извеково — село в Бабынинском районе Калужской области.
 Извеково — село в Большесолдатском районе Курской области.
 Извеково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.